Stati Uniti d'America
Keota – città della Contea di Keokuk, Iowa
Keota – città della Contea di Haskell, Oklahoma